Wooden ships (Crosby/Stills/Kantner) (1969), een nummer dat ongeveer tegelijk werd uitgebracht door Crosby, Stills & Nash en Jefferson Airplane
 Wooden Shjips, psychedelische rockband uit San Francisco
 Wooden Ships and Iron Men, een zeeoorlog-bordspel van Battleline Publications (1974) en opnieuw uitgebracht door Avalon Hill (1975)
 Wooden Ships and Iron Men (videospel), een videospel van Avalon Hill (1987) voor de Commodore 64